A New Day ... é o espetáculo da cantora Céline Dion, em Las Vegas, criado por Franco Dragone.

Uma réplica do Coliseu de Roma foi construída especialmente para Céline Dion cantar seus grandes sucessos, em meio a vários efeitos especiais, dezenas de dançarinos e o maior telão de alta definição do planeta.

A New Day ... esteve em cartaz desde 25 de Março de 2003 e ficou até 15 de Dezembro de 2007. O show multimilionário que custou mais de 200 milhões de dólares e que rendeu a Céline Dion um contrato de mais de 250 milhões de dólares já foi visto por 5 milhões de pessoas . Dirigido pelo criador do Cirque d'Soleil Franco Dragone, é uma mistura de circo , dança , efeitos especiais e a música de Céline Dion.

Espetáculos em Las Vegas Valley
Concertos de residência